El nombre Anciles puede hacer referencia a:
 Anciles, una localidad del municipio de Benasque (provincia de Huesca, España);
 Anciles, un despoblado del municipio de Riaño (provincia de León, España); o
 un plural mal formado de la palabra latina ancile, escudo ceremonial guardado en el templo de Marte.